Панчево (серб. Панчево; болг. Панчево) — топоним.

Болгария 
 Панчево — село в Кырджалийской области.

Сербия 
 Панчево — город в автономном крае Воеводина, центр одноимённой общины и Южнобанатского округа. 
 Панчево — община в Южнобанатском округе.

Украина 
 Панчево — село в Новомиргородском районе Кировоградской области